El nombre Domingo Villafañe puede referirse a:

 Domingo Eugenio Villafañe, que fue teniente de gobernador de la provincia de La Rioja (Argentina) en 1816, y gobernador entre 1830 y 1831;
 Domingo Antonio Villafañe, hijo del anterior, que fue gobernador de La Rioja entre 1861 y 1862.